L'artère pancréatico-duodénale supérieure est une artère qui alimente le duodénum et le pancréas.

Structure 
C'est une branche de l'artère gastroduodénale, qui provient le plus souvent de l'artère hépatique commune du tronc cœliaque, bien qu'il existe de nombreuses variations de l'origine de l'artère gastroduodénale.

L'artère pancréatico-duodénale se divise en deux branches lors de sa descente, une branche antérieure alimentant la face antérieure de la tête du pancréas et du duodénum, et une branche postérieure pour la face postérieure. 

Ces branches se déplacent ensuite autour du pancréas et du duodénum, se rejoignant finalement avec les branches antérieure et postérieure de l'artère pancréatique inférieure pancréatique. Ces artères, avec les branches pancréatiques de l'artère splénique, forment des anastomoses entre elles, permettant au sang de perfuser le pancréas et le duodénum à travers de multiples canaux.

Images supplémentaires

Références 

Artère de l'abdomen